Plaats in Indonesië
 Wringin Anom (Asembagus), een plaats in het bestuurlijke gebied Situbondo in de provincie Oost-Java
 Wringin Anom (Panarukan), een plaats in het bestuurlijke gebied Situbondo in de provincie Oost-Java

Zie ook 
 Wringinanom, doorverwijspagina